Plaats in Indonesië
 Kutamekar (Sobang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Kutamekar (Ciampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java